Barlow House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Barlow House (Barlow, Kentucky), NRHP-ID 91001663
 Barlow House (Lancaster, Kentucky), NRHP-ID 85001276